«Региональная газета» () — белорусская газета, издающаяся с 28 апреля 1995 года. Регион распространения — бывший центр Вилейской области, а затем Молодечненской области БССР. Издание объединяет информационное пространство четырёх районов Минской области (Молодечненский, Вилейский, Мядельский и Воложинский) и трёх районов Гродненской области (Сморгонский, Ошмянский, Островецкий).

В рамках  19 июля 2021 года прошли обыски в редакции и у журналистов, главного редактора допросили. Основания были неизвестны, у журналистов забрали технику. 22 июля редакция сообщила, что приостанавливает выпуск газеты на бумаге.

20 января 2022 решением суда Молодечненского района информационные продукты сайта и телеграм-канала молодечненской «Региональной газеты» были признаны экстремистскими материалами.

История 

«Региональная газета» («РГ») была первым массовым негосударственным изданием в регионе. Сначала газета выходила на 4 страницах, постепенно набирала объём, улучшало качество информации и своё оформление.

Неоднократно «РГ» стала инициатором гражданских и культурных акций. Одна из самых заметных — ежегодный региональный конкурс самодеятельных исполнителей «Одна земля». «РГ» выступила учредителем его вместе с отделами культуры районов региона. Сейчас это один из самых популярных региональных конкурсов в Белоруссии.

Газета неоднократно подвергалась давлению властей. В 2004 году она вынуждена была приостанавливать свой выход.

19 июля 2021 года силовики пришли с обыском в редакцию «РГ». Обыск прошел и у главреда издания Александра Манцевича, после его с женой увезли на допрос. Вечером стало известно, что все журналисты и редакторы на свободе. У них изъяли технику и взяли подписку о неразглашении. Официальные причины визита силовиков неизвестны, наиболее вероятная версия, что это политические репрессии.

20 января 2022 решением суда Молодечненского района информационные продукты сайта и телеграм-канала молодечненской «Региональной газеты» были признаны экстремистскими материалами.

Сегодняшний день 
Сегодня «РГ» — авторитетное издание,, выходящее каждую пятницу на 24 страницах и имеющее свою интернет-версию, где публикуются информации, а также реклама и объявления со всего региона.

«Региональная газета» — негосударственное белорусское СМИ, которое не является выразителем интересов и позиций какой-либо политической партии, религиозной конфессии, органов власти. В своих публикациях показывает противоположные точки зрения, избегая тенденциозности.

Является участником «Ассоциации издателей региональной прессы „Объединённые Массмедиа“».

Одно из немногочисленных белорусскоязычных региональных СМИ в Белоруссии..

Совместно с «Вилейским краеведческим музеем» издание реализует проект под названием «Самые интересные экспонаты», в котором журналист Алесь Высоцкий рассказывает о наиболее интересных по мнению музейных работников и автора публикаций экспонатах. ,

22 июля 2021 года прекращается выпуск печатной версии издания по независящим от редакции причинам.

20 января 2022 решением суда Молодечненского района информационные продукты сайта и телеграм-канала молодечненской «Региональной газеты» были признаны экстремистскими материалами.

Гражданские инициативы 
«Региональная газета» поддерживает гражданские инициативы, выступая информационным спонсором некоторых из них. В 2013 году являлась информационным спонсором трёхдневного фестиваля-конкурса «Время жить», нацеленного на предупреждение суицидов в среде молодёжи, проходившего в Молодечно.

«Региональная газета» в сети 
Впервые «Региональная газета» создала свой сайт в марте 2000 года. Создатель — молодечненец Дмитрий Барановский. Интернет-страница издания была одним из первых подобных ресурсов в регионе. К 2009 году интернет-версия газеты несущественно отличалась по содержанию от бумажной версии издания. В основном публикации, размещённые в Интернете, повторяли страницы еженедельника. Содержание сайта обновляется 1 раз в неделю.

После запуска обновлённой версии сайта 15 мая 2009 года на новом адресе политика издания относительно содержания и регулярности подачи информации изменилась. Отныне сайт публикует новости ежедневно, что делает невозможным размещение многих из них в еженедельнике вследствие потери актуальности.

25 ноября 2009 года еженедельник был отмечен дипломом института FOJO, Швеция, за лучший редизайн Интернет-сайта..

Одним из признаков сайта «Региональной газеты» стало его мультимедийность. Здесь публикуются фоторепортажи, аудиозаписи, видео. 1 мая 2013 года был провела свою первую онлайн-трансляцию с улиц Молодечно. 13 мая 2013 года в прямом интернет-эфире прошёл круглый стол, посвящённый проблемам местного футбола.

Выходные данные 
24-х страницы формата А3, тираж (январь 2013) 6 500 экз.

Основные рубрики и разделы газеты 
 Одна земля (культура)
 Базарный день (экономика)
 Куфэрак (сундучек — история)
 Вокруг происшествия
 Общество
 Сектор спорта
 Реклама и объявления
 Теленеделя (программа телевидения)

Творческие проекты 
 Гость номера (продолжается)
 Школа дядьки Каптюга (продолжается, автор Анатолий Каптюг)
 Дикая природа (2011 год — первый этап, автор Виктор Козловский)
 Мысли вслух (до 2011 года, автор Марина Слиж)
 Цикл публикаций краеведа Анатолий Рогач

Журналисты и авторы в штате 
 Зоя Хруцкая, заместитель главного редактора
 Оксана Ярошенок, корреспондент
 Настасья Уткина, корреспондент
 Мария Береснева, стильредактор
 , технический редактор

Авторы 
 Сергей Гайкович, спортивный обозреватель
 Ольга Юркевич
 Александра Парахня

Награды 
 Диплом института FOJO, Швеция, за лучший редизайн Интернет-сайта
 Второе место в номинации «Дебют» конкурса «Вольное слово» (2013) у журналистки Зои Хруцкой
 Диплом за победу в номинации «Лучшая разъяснительная статья» конкурса «Лучшая региональная газета года 2013», организованного «Ассоциацией издателей региональной прессы „Объединённые Массмедиа“» (Белоруссия)
 Второе место в номинации «Лучшая региональная газета года» конкурса «Лучшая региональная газета года 2013», организованного Ассоциацией издателей региональной прессы «Объединённые Масс-медиа» (Белоруссия)

Литература 
 Манцэвіч Алесь. «Рэгіянальная газета» — газета беларускага сэрца // Свая газета. 2013. Пособие журналиста местной прессы. — Мн.: 2013. — Стр. 65—70.
 Манцэвіч Аляксандр. Акцыі газеты набліжаюць яе да чытачоў // Свая газета. 2014. В помощь местному журналисту. — Мн.: 2014. — Стр. 5—9.
 Л.І. Карповіч. Друк. «Рэгіянальная газета» // Памяць. Маладзечанскі раён. Историко-документальные хроники городов и районов Беларуси. Минск: Беларуская энцыклапедыя., 2002. — С. 593. — 792 с. 5000 экз. — ISBN 985-11-0256-3.
 Мы робім газету разам з вамі. Брошюра к 20-летию газеты. — Мн.: ООО «Медисонт»., 2015. — 16 с. — 200 экз.

Примечания

Ссылки 
 Онлайн-версия газеты
 «Ассоциация издателей региональной прессы „Объединённые Массмедиа“»
 RSS-лента новостей
 Гаворыць Маладзечна

Газеты Белоруссии
Газеты на белорусском языке
Культура Молодечно
Печатные издания, возникшие в 1995 году
Цензура в Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании